Steinbruck ist der Name folgender Orte:

 Steinbruck (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinbruck (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinbruck (Simbach am Inn), Ortsteil des Marktes Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steinbruck (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Steinbruck (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Steinbruck (Gemeinde Steegen), Ortschaft von Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Steinbruck (Gemeinde Raab), Ort in Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Kamenné Mosty (Steinbruck), Ortsteil von Žleby, Tschechien

Siehe auch:
 Steinbrück